Костанцо — фамилия. Известные носители:
 Костанцо, Морено  (род. 1988) — швейцарский и итальянский футболист.
 Костанцо, Пауло (род. 1978) — канадский теле- и киноактёр.
 Костанцо, Роберт (род. 1942) — американский кино- и телеактёр.
 Костанцо, Франко (род. 1980) — аргентинский футболист, вратарь и капитан клуба «Базель».